Euroleague steht für:
 Euroleague (Life Sciences), eine Kooperation von Universitäten in Europa
 Euroleague Women, ein durch die FIBA ausgetragener Wettbewerb europäischer Basketballvereine für Frauen
 EuroLeague, ein durch die ULEB ausgetragener Wettbewerb europäischer Basketballvereine für Männer

Siehe auch:
 UEFA Europa League